Latex ( ‚Flüssigkeit‘, Plural ) steht für:
 Milchsaft, trübe „milchige“ Flüssigkeit, die in Milchsaftzellen oder Milchröhren enthalten ist 
 Polymerdispersion
 Naturlatex, Dispersionen von Naturkautschuk
 Gummi (umgangssprachlich), Werkstoff
 Latexkleidung

 LaTeX, Software, die Makropakete für das Textsatzprogramm TeX bereitstellt
 Latex (Film), Pornofilm von Michael Ninn

Siehe auch:

Abkürzung